Salt of the Earth (nummer), een nummer van het album Beggars Banquet van The Rolling Stones 
 Salt of the Earth (film), een film uit 1954